L'Open d'Écosse 2020 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2020-2021, qui se déroule du 7 au 13 décembre 2020 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Il est parrainé par le groupe Matchroom Sport, société britannique de promotion d'événements sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Habituellement tenue à Glasgow, l'épreuve est délocalisée à la Marshall Arena de Milton Keynes en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce tournoi se présente comme la troisième épreuve des Home Nations Series, un ensemble de quatre tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2020-2021 de snooker. Commencé en octobre avec l'Open d'Angleterre et poursuivit en novembre avec l'Open d'Irlande du Nord, il se terminera en février 2021 avec l'Open du pays de Galles. La victoire en est symbolisée par le trophée Stephen Hendry (Stephen Hendry Trophy), nom donné en l'honneur du septuple champion du monde écossais.

Mark Selby est le tenant du titre, il s'était imposé en finale l'an passé face à Jack Lisowski.

Faits marquants 
Zhou Yuelong a réalisé le deuxième break de 147 de sa carrière dans la troisième frame du match de premier tour l'opposant à Peter Lines.

Quelques heures avant son quart de finale, Kyren Wilson a eu un accident de voiture avec le conducteur d'un van. Il n'en est pas ressorti sévèrement blessé, mais a ressenti des douleurs au niveau du dos et du cou. Il s'est ensuite incliné 5 manches à 1 face à Jamie Jones.

Mark Selby défend son titre avec succès en dominant assez largement Ronnie O'Sullivan en finale sur le score de 9 manches à 3. Selby remporte ainsi sa onzième finale consécutive en tournoi classé, égalant le record de Stephen Hendry.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :

 Vainqueur : 70 000 £
 Finaliste : 30 000 £
 Demi-finalistes : 20 000 £
 Quart de finalistes : 10 000 £
  de finalistes : 7 500 £
  de finalistes : 4 000 £
  de finalistes : 3 000 £
 Meilleur break : 5 000 £
Dotation totale : 405 000 £

Tableau

Premiers tours

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Derniers tours

Finale

Centuries 

 147  Zhou Yuelong
 140, 126  Liam Highfield
 138, 132, 103, 102  Barry Hawkins
 137, 101  Shaun Murphy
 135, 129, 128, 123, 121, 102, 101, 100  Mark Selby
 135, 129, 112, 110, 109, 105  Mark Allen
 135, 126, 114, 114, 103, 101  Ding Junhui
 134, 127, 123  Ronnie O'Sullivan
 134, 127, 113, 100  Kyren Wilson
 134  Lu Ning
 134  Kurt Maflin
 134  Matthew Stevens
 133, 129  Liang Wenbo
 131  Ashley Hugill
 129, 104  Tian Pengfei
 129  Stuart Bingham
 128  Chris Wakelin
 127  Noppon Saengkham
 126, 121, 113, 108, 101  Michael Holt
 126  Zhao Xintong
 124  Jimmy Robertson
 123  Dominic Dale
 123  Zak Surety
 122  Yuan Sijun
 121  Steven Hallworth
 120  Andy Hicks
 117, 113  Ricky Walden
 112  Alan McManus
 110  Michael Collumb
 109  Jak Jones
 108, 106  Mark Joyce
 107  Lyu Haotian
 106  Jackson Page
 105, 100  Jamie Jones
 104, 104, 103  Judd Trump
 104, 100  Mark Williams
 104  Luo Honghao
 103, 100  Robbie Williams
 103  Ali Carter
 102  Jamie Clarke
 102  Jack Lisowski
 102  Si Jiahui
 102  Thepchaiya Un-Nooh
 101, 100  Li Hang
 100  Igor Figueiredo

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Écosse 2019
 Open d'Écosse

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

2020
Snooker en 2020
Sport en Écosse en 2020